Dahūk kan syfta på följande platser:

Irak 

 Dihok, provinshuvudstad, Dahuk, 
 Dohuk District, distrikt, Dahuk, 
 Dahuk (provins), 

Robotskapade Irakförgreningar